Dierschke ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Dierschke (1908–1977), deutscher Ornithologe
 Hartmut Dierschke (1937–2022), deutscher Vegetationskundler und Hochschullehrer im Ruhestand
 Jochen Dierschke (* 1968), deutscher Ornithologe
 Thomas Dierschke, deutscher Soziologe
 Volker Dierschke, deutscher Ornithologe
 Werner Dierschke (1906–1983), deutscher Architekt
 Wilhelmine Dierschke (1838–1909), Schriftstellerin